

Localidades

Pioneer (Iowa)
Pioneer (Luisiana)
Pioneer (Ohio)
Pioneer (Nevada)

Empresas
Pioneer (empresa) - Fabricante de produtos eletrônicos
DuPont Pioneer- Produção de sementes

Desambiguação